Curití kan syfta på:

Colombia 

 Curití (kommun), Santander, 
 Curití (ort), Santander,